Bloncourt est un patronyme porté par une famille venant de Guadeloupe dont une partie est installée en Haïti, parmi ses membres les plus connus, on peut citer : 
 Melvil-Bloncourt (1823-1880) : homme politique français ;
 Élie Bloncourt (1896-1978) : homme politique et résistant français ;
 Gérald Bloncourt (1926-2018) : peintre et photographe haïtien installé en France.
 Tony Bloncourt (1921-1942) : résistant communiste haïtien, frère du précédent ;

Patronyme guadeloupéen